Zarzal kan syfta på:

Colombia 

 Zarzal (kommun), Valle del Cauca, 
 Zarzal (ort), Valle del Cauca,